Појам "Благослов" може се односити на:

 Благослов - у религији: радња којом свештеник призива Господа да излије своју милост на некога.
 Благослови - у народној књижевности: кратке форме народних умотворина које представљају жеље које се казују драгим особама и поштованим бићима.